IFFHS Klubbranking ( IFFHS Club World Ranking) är en rankningslista som upprätthålls av IFFHS, som bland annat listar vilka klubblag i fotboll som är bäst varje år.

Aktuell ställning

Top 50

Poängkriterier

Källor 
IFFHS

Referenser 

IFFHS